Matafelon-Granges es una comuna francesa del departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Demografía 

Histograma
(elaboración gráfica por Wikipédia)

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Matafelon Granges